Vento di passioni  – film del 1958 di Richard Wilson.
Vento di passioni  – film del 1994 di Edward Zwick.